Hilzinger ist der Name folgender Personen:

 Gotthard Hilzinger (1718–1781), deutscher Kirchenmaler
 Jessica Hilzinger (* 1997), deutsche Skirennläuferin

Name eines Unternehmens:
 Hilzinger, deutscher Bauelementehersteller